Pietro Generali puede referirse a:

Pietro Generali (1773-1832), compositor (nombre artístico de Pietro Mercandetti Generali).
Pietro Generali (n. 1958), baloncestista.